La  capillose  est un synonyme désuet, qui peut désigner deux espèces minérales : 
la marcassite ou 
la millérite. 

 
 
Sulfure (minéral)
Composé du fer